2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Okuninek – jezioro na Garbie Lubawskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno;
 Jezioro Okuninek – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)